albums
 Real Love (Derek Johnson), album van Derek Johnson
 Real Love (Dolly Parton), album van Dolly Parton, en de titelsong daarvan
 Real Love (Lisa Stansfield), album van Lisa Stansfield
 Real Love (Sarah Connor), album van Sarah Connor, en de titelsong daarvan
 Real Love (Swans), album van de Amerikaanse band Swans

nummers
 Real Love (John Lennon), lied van Lennon, na diens dood opgenomen en uitgebracht door de overgebleven Beatles
 Real Love (Clean Bandit & Jess Glynne), van het album 'New Eyes' (speciale editie)
 Real Love (Dolly Parton & Kenny Rogers), van het album 'Real Love'
 Real Love (Jody Watley), van het album 'Larger than Life'
 Real Love (Lee Ryan), van het titelloze debuutalbum van Lee Ryan
 Real Love (Mary J. Blige), van het album 'What's the 411'
 Real Love (Skyy), van het album 'Start of a Romance'
 Real Love (The Time Frequency), van het album 'Dominator'
 Real Love (Berryz Kobo), van het album '5'
 Real Love (The Brothers Johnson), van het album 'Kickin' '
 Real Love (Deborah Cooper)
 Real Love (Dijon Prioleau), van het album 'A Kid's Point of View'
 Real Love (The Doobie Brothers), van het album 'One Step Closer'
 Real Love (The Smashing Pumpkins), van het album 'Machina II/The Friends & Enemies of Modern Music'
 Real Love (Lakeside), van het album 'Untouchables'
 Real Love (Nomeansno), van het album 'Small parts isolated and destroyed'